De Russische voetbalclub FK Krasnodar speelt sinds 2014 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Krasnodar

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Rusland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FK Krasnodar
FK Krasnodar